Finnkampen 2008 avgjordes på Olympiastadion i Helsingfors 29–30 augusti 2008. Finland vann herrlandskampen med 215–193. Sverige vann damlandskampen med 209,5–197,5.

Grenresultat

Herrar

Damer

Kommentarer

Externa länkar
Finnkampen
Finnkampsresultat 2008

2008 i Finland
2008
Internationella sportevenemang i Helsingfors
Friidrottsåret 2008
Helsingfors under 2000-talet